Jméno a příjmení Gustav Mayer se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Gustav Mayer (revolucionář) (1810–1852) – německý lékárník a revolucionář
 Gustav Mayer (historik) (1871–1948) – německý novinář a historik 
 Gustav Mayer (sochař) (* 1956) – německý sochař, kreslíř a učitel